Příjmení Bielek nosí více významných osobností:

 Anton Bielek (1857–1911) – slovenský spisovatel
 Jozef Bielek (1919–1997) – slovenský fotbalista, útočník
 Róbert Bielek (* 1966) – bývalý slovenský fotbalista